Stadthalle (lit. ‘sala/salón municipal’) puede hacer referencia a:

 Wiener Stadthalle, prominente pabellón de Viena, Austria, donde se celebran conciertos y eventos mayores.
 Stadthalle Bremen, también Bremen Arena, de los pabellones multiusos más grandes del norte de Alemania.
 Stadthalle Königsberg, edificio histórico de Kaliningrado, donde actualmente se encuentra el Museo Regional de Kaliningrado de Historia y Artes.
 Stadthalle Hannover, o Centro de Congresos de Hannover, edificio clásico de Hannover que acoge congresos y eventos multitudinarios.
 Stadthalle (Heidelberg), centro cultural y de congresos del casco antiguo de Heidelberg, Alemania.
 Stadthalle (Kassel), edificio histórico de Kassel, Alemania.
 Stadthalle (Wuppertal), edificio histórico de Wuppertal, Alemania.